Буянцево — топоним в России:
 
 Буянцево — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Буянцево — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Буянцево — деревня в Сонковском районе Тверской области.